Мардер (, хорёк) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мардер, Абрам Павлович (1931—2013) — советский и украинский архитектуровед, архитектор, доктор архитектуры (1996), профессор (2001).
 Мардер, Дариус
 Мардер, Ив
 Мардер, Наум Семёнович (1956—2017) — российский государственный деятель.
 «Мардер» — германская боевая машина пехоты.

См. также 
 Marder